Национальный чемпионат Эквадора по футболу 1964 ()  — 6-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1964
Эквадор
1964 год в Эквадоре